Luhrmann ist der Familienname folgender Personen:
 Baz Luhrmann (* 1962), australischer Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler
 Joachim Luhrmann (* 1952), deutscher Musiker, Schlagzeuger, Perkussionist
 Tanya M. Luhrmann (* 1959), US-amerikanische psychologische Ethnologin